Asgard est originellement le nom d'une cité de la mythologie nordique.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Asgard est un cratère de Callisto, un satellite de Jupiter.

Biologie 
 Les archées d'Asgård forment  un super-embranchement d'archées, le plus proche connu des eucaryotes.

Sciences humaines et sociales 
 Asgard est le domaine des Ases dans la mythologie nordique.

Culture et société

Fiction 
 Asgard est une race extra-terrestre dans Stargate.
 La Bataille d'Asgard est un tome de la série de bande dessinée Thorgal.
 Asgard est une bande dessinée de Xavier Dorison et Ralph Meyer.
 Asgard est un jeu de rôle publié par Les XII Singes.

Marine 
 Asgard II est un brick-goélette construit en 1981 en Angleterre.

Musique 
 Asgard est un groupe folk rock des années 1970.
 Le groupe Therion a repris le nom d'Asgard pour une chanson.
 King of Asgard est un groupe de black et viking metal suédois.